De slalom voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2022 vond plaats op 16 februari 2022 in het National Alpine Ski Centre in Yanqing nabij Peking. Regerend olympisch kampioen was de Zweed André Myhrer. Hij verdedigde zijn titel niet.

Tijdschema

Uitslag 

Legenda:
 DNF = Did Not Finish
 DNS = Did Not Start
 DQ = Disqualified

Bronvermelding 
  Uitslagen run 1
  Uitslagen run 1 en 2

Mannen slalom